Cymatium gracile är en snäckart som beskrevs av Reeve 1844. Cymatium gracile ingår i släktet Cymatium och familjen Ranellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
gracile